ZAPU est un sigle pour :
 Zimbabwe African People's Union, parti politique au Zimbabwe

Voir aussi 
 Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (Zimbabwe African National Union : ZANU)